Il Rio di Gavignano è un torrente della Toscana.

Il percorso 

Nasce a Lastra a Signa dalla collina di Piandaccoli per poi sfociare nel torrente Rio della Tana, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi dello stesso comune.

Il bacino del Rio Rimicchiese 
Il suo bacino ricade nei comuni di: 
 Lastra a Signa

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

G
Gavignano